La Masia annexa a Can Tusquets i Sant Josep de la Muntanya és una obra de Barcelona inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Descripció 
Situada al districte 6, Gràcia, a pocs metres de Can Tusquets. S'entra pels jardins dels convents. La casa és molt pintoresca i té l'aspecte d'una masia catalana moderna. Vol imitar una casa rústica i per tant té un cert aspecte pairal. A la part alta té una galeria que ocupa tota la llargada. El teulat és a dos vessants. L'edifici està envoltat d'una tanca feta d'arbreda, i està inclosa dins una zona enjardinada.

Història 
Aquest mas, igual que Can Tusquets, està regentat per la comunitat de monges de Sant Josep de la Muntanya i destinat a labors benèfiques de l'ordre. Sembla que aquesta masia fou donada pel seu propietari a les monges.

Referències 

Patrimoni monumental de Gràcia
Edificis de Gràcia
Masies de Barcelona